«УСМ Эль-Хараш» — алжирский футбольный клуб из коммуны Эль-Харраш — пригорода города Алжира, выступающий в Чемпионате Алжира по футболу. Основан в 1935 году.

История 
Основанный в 1935 году «УСМ Эль Хараш» принимал участие в двух первым чемпионатах Алжира после обретения страной независимости в 1962 году. В 1974 году клуб выиграл свой первый титул в истории, став обладателем национального кубка. Команда в его финале обыграла «ВА Тлемсен» с минимальным счётом. Вернуться в главную алжирскую футбольную лигу же «УСМ Эль Хараш» смог год спустя, и команда не покидала её до сезона 1998/99. В 1984 году клуб занял второе место в чемпионате, а спустя 14 лет выиграл свой первый и единственный (на начало 2017 года) титул чемпиона Алжира. Сначала «УСМ Эль Хараш» стал первым в своей группе и вышел в финал первенства, где встречался с «УСМ Алжиром». К 65-й минуте он проигрывал со счётом 0:2, но за 12 минут сумел забить три мяча, в итоге одержав волевую победу. В следующем году «УСМ Эль Хараш» представлял свою страну в Лиге чемпионов КАФ 1999. Сначала он проиграл в гостях буркинийскому «УСФА» с результатом 0:2, но в ответном поединке разгромил соперника со счётом 6:0 и вышел во второй раунд. Там «УСМ Эль Хараш» был разгромлен (0:4) ивуарийским клубом «АСЕК Мимозас», и победа алжирцев в домашнем матче не спасла их от вылета из турнира. В том же году команда впервые за более чем 20 лет вылетела из главной алжирской лиги.

За следующие девять лет «УСМ Эль Хараш» провёл лишь один сезон в элите алжирского футбола. В 2008 году он вернулся в Дивизион 1. По итогам чемпионата 2012/13 клуб стал вторым в лиге.

История выступлений

Примечания

Достижения

Национальные 
 Чемпион Алжира — 1 (1998)
 Обладатель Кубка Алжира — 2 (1974, 1987)

Футбольные клубы Алжира
Спорт в Алжире (Алжир)